Asienmesterskabet i håndbold 2020 var det 19. udgave af mesterskabet, som blev afholdt under ledelse af det asiatiske håndboldforbund i Kuwait City, Kuwait 16.-27. januar 2020.
Det fungerede som den asiatiske kvalifikationsturnering til VM i håndbold.

Lodtrækning 
Lodtrækningen blev afholdt den 2. november 2019 i Millennium Hotel & Convention Centre, Salmiya, Kuwait.

Seeding 
Holdene blev seedet i henhold til AHF COC-reglerne og placeringen af den tidligere udgave af mesterskabet. Hold, der ikke havde deltaget i den forrige udgave, var i Pot 4.

Gruppespil 
Alle tider er lokale (UTC+3)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Placeringsrunde

Gruppe 3

Mellemrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Slutspil

Oversigt

Semifinaler

Syvendeplads

Rangering

Referencer 

2020 (mænd)
Håndbold i 2020